Grabinka peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 dans la voïvodie de Łódź
 Grabinka, un village de la gmina de Zadzim du powiat de Poddębice
 Grabinka, un village de la gmina de Warta du powiat de Sieradz